Konstantyn VI – cesarz wschodniorzymski 780-797
 Konstantyn VI – patriarcha Konstantynopola 1924-1925